1481 km (ukr. 1481 км, ros. 1481 км) – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Ważne, w rejonie bielajewskim, w obwodzie odeskim, na Ukrainie.

Bibliografia 
 Тарифное руководство № 4
 Фотолинии

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie odeskim